Westergeest (Friesland), een dorp in de gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland)
Westergeest (Texel), een buurtschap in de gemeente Texel (Noord-Holland)